Чемпионат Франции по футболу 1972/1973 — 35-й сезон чемпионата Франции по футболу. Футбольный клуб «Нант» стал чемпионом Франции в 3-й раз. В турнире принимали участие 20 клубов. Было сыграно 380 игр и забито 1050 голов.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 8 голов
 «Нант» — «Страсбур» — 6:2
 «Ницца» — «Аяччо» — 5:3
 «Лион» — «Марсель» — 4:4
 «Сент-Этьен» — «Бордо» — 6:2
 Самая крупная победа в гостях: 5 голов
 «Седан» — «Ницца» — 0:5
 Самая крупная победа дома: 7 голов
 «Мец» — «Аяччо» — 7:0

Ссылки 
 www.pari-et-gagne.com
 lfp.fr</small>

1972/1973
Франция
Франция
Спорт во Франции в 1972 году
Спорт во Франции в 1973 году